Aganippe (bron), bron aan de voet van de Griekse berg Helikon bij Thespiae
Aganippe (geslacht), een spinnengeslacht.